Бред Сміт () — ім'я та прізвище, поширене в англомовних країнах.

Відомі носії

 Бред Сміт — гравець в австралійський футбол
 Бред Сміт — гравець в австралійський футбол
 Бред Сміт — австралійський і англійський футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок